Zuddas è un cognome italiano di origine sarda; può riferirsi a:

Gianluigi Zuddas – scrittore
Enrico Zuddas – carabiniere Medaglia d'oro al valor militare
Giovanni Battista Zuddas – pugile